Bull Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bull Lake, Algoma, sjö i Ontario, 
 Bull Lake (Fox Creek), sjö i Kenora, Ontario, 
 Bull Lake, Sioux Narrows-Nestor Falls,  sjö i Kenora, Ontario, 
 Bull Lake, Turner Township,  sjö i Sudbury, Ontario, 
 Bull Lake, Sheppard Township, sjö i Sudbury, Ontario,  
 Bull Lake, Thunder Bay District,  sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar